Oronsay, Ornsay bzw. Orosay (schottisch-gälisch: ) ist der Name oder Namensbestandteil verschiedener schottischer Inseln und einiger Schiffe. Der Name leitet sich vom altnordischen Örfirisey ab, was „Gezeiteninsel“ bedeutet.

Innere Hebriden 
 Eilean Ornsay, vor Coll
 Oronsay (Colonsay), vor Colonsay, einzige bewohnte Insel dieses Namens
 Ornsay, nahe Isleornsay, Sound of Sleat
 Oronsay (Loch Bracadale), Skye
 Oronsay (Loch Sunart), nahe Morvern

Äußere Hebriden

Lewis 
 Orasaigh (), vor Leurbost 
 Eilean Orasaidh (), östlich von Cromor

North Uist 
 Orasaigh (), nördlich von Vallay 
 Oronsay (Äußere Hebriden) (), nahe dem Weiler Greinetobht
 Orasaigh (), am Ende des Loch Euphort
 Orasaigh (), Loch Amhlasaraigh, westlich von Tobha Beag
 Orasaigh (), Sound of Harris, nahe dem Weiler Bagh a Chaise

Benbecula 
 Orasaigh (), Loch Uisgebhagh
 Orasaigh (), nördlich von Meanais

South Uist 
 Orasaigh (), südwestlich von South Uist
 Orasaigh (), nordöstlich von South Uist

Barra 
 Orasaigh (), nördlich von Barra
 Orasaigh (), westlich von Castlebay
 Orasaigh (), südlich von Castlebay
 Orasaigh (), östlich von Barra

Schiffe 
 SS Oronsay (1887) (nach 1900 in Hainaut umbenannt), Dampfer, 2070 BRT, verloren 1911 nahe Skyros
 SS Oronsay (1900), Frachter, 3761 BRT, 1916 torpediert vor Malta
 Oronsay (Schiff, 1925), Orient Line, Linienfrachter und Truppentransporter, vor Liberia 1942 torpediert
 Oronsay (Schiff, 1951), Orient Line (später P&O), Passagier- und Kreuzfahrtschiff, abgebrochen 1975

Siehe auch 
 Orsay (Begriffsklärung)

Literatur 
 Hamish Haswell-Smith: The Scottish Islands. Canongate, Edinburgh 2004, ISBN 1841954543.
 William J. Watson: The History of the Celtic Place-names of Scotland. Nachdruck. Mit einer Einführung von Simon Taylor. Birlinn, Edinburgh 2004, ISBN 1-84158-323-5.

Einzelnachweise 

Choronym
Schiffsname